Методий може да се отнася за:
 Методий (815-885), велеградски архиепископ
 Константинополски патриарси
 Методий I Константинополски (9 век)
 Методий II Константинополски (13 век)
 Методий III Константинополски (17 век)
 Охридски архиепископи
 Методий I Охридски (18 век)
 Методий II Охридски (18 век)